Philip Hellquist (21 de maio de 1991) é um futebolista sueco que atua pelo Djurgårdens IF Fotboll.

Hellquist fez sua estréia no Allsvenskan em 02 de julho de 2008.Atuava deste as categorias de base no Djurgårdens IF Fotboll. Hellquist foi convocado para a seleção sub-21 da Suécia.

Referênicas

http://www.zerozero.pt/jogador/philip_hellqvist/2010_2011/ficha/140/default/68332

Futebolistas da Suécia
Futebolistas do Djurgårdens IF